Langwiesbach ist ein Gewässername:

 Langwiesbach (Alb), linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) in Niedingen, Stadtteil Schlageten, St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Langwiesbach (Heimbach), rechter Zufluss des Heimbachs (zum Mittelrhein bei Niederheimbach) in Oberheimbach, beide Orte im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Langwiesbach oder Langwiesenbach (Stainzbach), rechter Zufluss des Stainzbachs nach Stallhof, Marktgemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Langwiesbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zum Vilskanal neben der Vils, zur Donau) in Breitenbach, Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Langenwiesbach
 Langwiesenbach